Боксити — осадова гірська порода, сировина для виробництва алюмінію
 Боксити — селище, Сєвероуральський міський округ, Свердловська область, Росія